Supercoppa polacca – torneo d pallavolo femminile
 Supercoppa polacca – torneo d pallavolo maschile